Redon steht für:

 Redon, eine Stadt im französischen Département Ille-et-Vilaine in der Bretagne,  davon abgeleitet
 Arrondissement Redon
 Kanton Redon
 Redon (Fluss), mündet bei Séchex in den Genfersee
 Name des illyrischen Gottes der Wanderer und Seefahrer
 spezielle Drainage in der Medizin: Redon-Drainage

Redon ist der Familienname folgender Personen:

 Elie Redon (1884–1963), französischer Autorennfahrer
 Gaston Redon (1853–1921), französischer Architekt
 Henry Redon (1899–1974), französischer Chirurg, nach dem die Redon-Drainage benannt ist
 Laurent Redon (* 1973), französischer Autorennfahrer
 Odilon Redon (1840–1916), französischer Maler

Siehe auch:
 Maxime de Redon (17..?–18..?),  französischer Autor, Theaterbesitzer, Vaudevillist und Librettist